Příjmení Piasecki nosí více významných osobností:

 Bartosz Piasecki (* 1986) – norský sportovní šermíř polského původu
 Lech Piasecki (* 1961) – polský závodník v cyklistice
 Sergiusz Piasecki (1901–1964) – polský spisovatel